Karabey ist der Familienname folgender Personen:

 Natascha Karabey (* 1980), deutsche Standardtänzerin
 Sascha Karabey (* 1978), deutscher Standardtänzer

Karabey ist der Name folgender Ortschaft:
 Karabey (Yüksekova)